Кенг-Кюйоль (Абийський улус)
 Кенг-Кюйоль (Верхньовілюйський улус)